Анна Константиновна Михальская () — советский и российский писатель, филолог, преподаватель. Кандидат филологических наук., доктор педагогических наук, профессор. Член Союза писателей России (секция прозы).

Биография 
Родилась в Москве в 1952 года в семье математика Константина Алексеевича Михальского и филолога Нины Павловны, урождённой Кузьминой. В 1974 году окончила МГУ им. М. В. Ломоносова по кафедре энтомологии (биологический ф-т, 1974 г., диплом по биофизике и этологии (общей теории поведения) — «Помехоустойчивость акустических систем связи трёх симпатрических видов кузнечиков рода Metrioptera»). Участвовала в работе Секции молодых переводчиков при Союзе писателей СССР под руководством В. В. Левика, переводила современных английских и американских поэтов (Т. С. Элиота, У. Б. Йетса, У. Х. Одена и др.). В 1979 г. окончила ф-т русского языка и литературы МГПИ и аспирантуру по кафедре современного русского языка в 1983 г. защитила кандидатскую диссертацию «Фразеологизмы со значением содействия / противодействия в современном русском языке: Опыт системного анализа»). Во время аспирантуры слушала курсы, читанные знаменитым философом и филологом А. Ф. Лосевым, сдала ему зачёты по древнегреческому и латинскому языку, сравнительно-историческому языкознанию индоевропейских языков. Докторская диссертация (1993 г.) стала первой в России по проблемам современной риторики, общей и педагогической («Теоретические основы педагогической риторики»). В 1983—1997 гг. преподавала современный русский язык и риторику в МГПИ (впоследствии МПГУ) (филологический ф-т). С 1996 г. — профессор. В 1997—2002 г. декан Высшей школы журналистики, затем — факультета журналистики в Международном университете (в Москве). В 2003—2015 г. — профессор, заведующий кафедрой русского языка и стилистики в Литературном институте им. А. М. Горького. Руководитель школы речевого и литературного мастерства «Говорить — легко!» («Школы профессора Михальской») в Москве (govorit-legko.ru).

А. К. Михальская — один из основателей современной общей отечественной риторики как теоретической и учебной дисциплины, создатель теоретических основ двух частных риторических дисциплин (педагогической риторики и сравнительно-исторической риторики) и методики их преподавания в вузе, автор оригинальной методологии исследования публичного дискурса и методики анализа и описания речевого поведения политика. По материалам исследований политического дискурса опубликован ряд статей А. К. Михальской в прессе (за серию статей в защиту русского языка в газете «Гудок» удостоена Булгаковской премии 1995 г.). О научной деятельности А. К. Михальской см. в книге: "Психолингвистика в очерках и извлечениях. Хрестоматия. Под общ. ред. В. К. Радзиховской. М.: Academia, 2003. — С.433-447.

Автор первого за последние 90 лет полного учебника по всему курсу риторики для школы («Основы риторики. Мысль и слово. 10—11 классы», М., «Просвещение», 1996; 2-е изд. — «Дрофа», 2001 г., выдержавшего под названием «Русский язык. Риторика. 10—11 классы» к настоящему времени 6 изданий (гриф Минобразования РФ), программы и методических рекомендаций к нему для учителя. В соавторстве с Заслуженным учителем РФ О. Н. Зайцевой автор методического комплекта «Литература.10—11» для базовой общеобразовательной школы в 4-х книгах, изданного в 2017 г. (М.: Дрофа).

Вузовские учебные пособия, созданные А. К. Михальской по педагогической и сравнительно-исторической риторике в 1996—1998 г.г., переизданы в 2013 и 2018 г.
Всего научных, научно-популярных, учебно-методических публикаций более двухсот, из них около 30 книг. В МПГУ вела курс современного русского языка (раздел «Лексика и фразеология», риторики и культуры речи, спецкурсы «Риторика», «История риторики»; в течение более 15 лет читала курс для аспирантов «Лекторское мастерство и традиции в отечественной высшей школе». По материалам курса опубликовано учебное пособие «Лекторское мастерство» (М.:Инфра-М, 2018).

В Высшей школе журналистики и на факультете журналистики Международного университета (в Москве) читала авторские курсы «Убеждающая аргументация», «Риторические стратегии и тактики СМИ и политики», «Межличностная коммуникация и речевое поведение», «Теория коммуникации», «Речевые коммуникации», В Московском институте открытого образования (МИОО) в течение многих лет — курсы «Стилистика русского языка», «Риторика», «Нормы современного русского языка».

В Литературном институте им. А. М. Горького на дневном и заочном отделении читала курсы «Старославянский язык», «Историческая грамматика русского языка», «Диалектология», «Риторика». В настоящее время: на 3 курсе дневного и на первом курсе заочного отделения — «Диалектология», на 5 курсе — «Риторика», «Практическая стилистика», спецкурс «Риторическая поэтика». Для аспирантов Литературного института: «Педагогика и психология высшей школы», «Основы научно-исследовательской деятельности в филологии». Программы читаемых курсов приводятся на странице ниже.

А. К. Михальская — лауреат Первой степени конкурса им. А. Ф. Лосева на лучшую работу в области гуманитарных наук (1996), лауреат творческого литературного Булгаковского конкурса газеты «Гудок» 1995 г. за статью в защиту русского языка, лауреат конкурсов «Грант Москвы» в области наук и технологий в сфере образования (2000 г., 2004 г.), в 2002 г. награждена медалью К. Д. Ушинского «За заслуги в области педагогических наук».

Под руководством А. К. Михальской защищены кандидатские диссертации по юридической риторике, педагогической риторике, языку художественного текста. В настоящее время разрабатывается проблематика общей и политической риторики, сравнительно-исторической риторики, литературного мастерства, риторической поэтики — новой дисциплины, актуальной для понимания явлений современной художественной и массовой литературы, а также текстов Интернета, рекламы и PR, политики. Научная и педагогическая работа сочетаются с творческой. В последние годы вышли в свет три большие романа Анны Михальской, первый из которых — «Порода. The breed» — номинировался в 2008 г. на премию «Русский Букер» (член Союза писателей России (Московское отделение) с 2009 г.).

Увлечения — охота и история и практика собаководства — стали второй профессией. Почетный член British Borzoi Club с 1991 г. за «заслуги в популяризации отечественных пород борзых в Британии». Автор книг и статей о кошках, собаках, специалист по аборигенным породам борзых, владелец питомника среднеазиатских борзых YASMAN FOX (тазы), лицензированного Международной кинологической федерацией (FCI). Член PADS — Primitive and Aboriginal Dogs Society. Участник международных научных конференций по аборигенным собакам.

Семья  
 Сын — Алексей Владимирович Михальский (род. 2 марта 1976), психолог, женат, 2 детей
 Муж — Андрей Поярков 
 Сын — Николай Андреевич Поярков (род. октябрь 1984), биолог

Основные публикации

Романы 
 Порода. The breed. Роман. М.: ЭКСМО, 2008. — 296 с.
 Foxy. Год лисицы. Роман. М.: Флюид Фри Флай. 2012. — 448 с.
 Профессор риторики. Роман. М.: Флюид Фри Флай, 2013. — 464 с.

Научные, научно-методические и научно-популярные работы

Монографии, учебники и учебные пособия 
 Практическая риторика и её теоретические основания. Пособие по спецкурсу. М., «Прометей», 1992. — 190 с.
 Русский Сократ. Лекции по сравнительно-исторической риторике. Учеб. пособие для студентов гуманитарных факультетов. Рекомендовано УМО по педобразованию. М., «Academia», 1996. — 260 с.
 Основы риторики. Мысль и слово. Учебн. пособие для 10—11 классов средних общеобразоват.школ. Одобрено Минобразования РФ. М., «Просвещение», 1996 г. — 421 с.
 Педагогическая риторика: История и теория. М., «Academia», 1998. Рекомендовано УМО по педобразованию. — 446 с.
 Педагогическое речеведение. Словарь-справочник для учителя. 2-е изд. Под ред. Т. А. Ладыженской и А. К. Михальской. М., «Флинта-Наука», 1999. — 396 с.
 Основы риторики. Учеб. пособие для 10—11 классов средних общеобразоват. школ. Рекомендовано Минобразования РФ. Изд. 2-е, с изменениями и дополнениями. М., «Дрофа», 2001. — 491 с.
 Риторика. 10—11 классы. Учебник для ср. общеобраз. шк. Изд. 3-е, стереотипное. Рек. Минобразования РФ. М., «Дрофа». 2005. — 491 с.
 Риторика. 10—11 классы. Учебник для ср. общеобраз. шк. Изд. 4-е, стереотипное. Рек. Минобразования РФ. М., «Дрофа». 2007. — 491 с.
 Русский язык. Риторика. 10—11 классы. Учебник для ср. общеобраз. шк. Изд. 5-е, стереотипное. Рек. Минобразования РФ. М., «Дрофа». 2010. — 491 с.
 Русский язык. Риторика. 10—11 классы. Учебник для спец. классов. общеобраз. шк. Изд. 6-е, стереотипное. Рек. Минобразования РФ. М., «Дрофа». 2013. — 491 с.
 Русский язык. Риторика. 10—11 классы. Учебник для спец. классов. общеобраз. шк. Изд. 6-е, стереотипное. Рек. Минобразования РФ. М., «Дрофа». 2013. — 491 с.
 Педагогическая риторика. Изд. 2-е. Учеб.пособие для студентов филол. и пед. направлений . Рек. УМО по педобразованию. Соотв. госстандартам 3-го поколения. Ростов-на-Дону. «Феникс». 2012. — 468 с.
 Сравнительно-историческая риторика. Уч. пособие для гуманитарных направлений вузов. 263 с. М., «Форум», 2013.
 Педагогическая риторика. Изд. 2-е. Учеб. пособие для студентов филол. и пед. направлений . Рек. УМО по педобразованию. Соотв. госстандартам 3-го поколения. Изд. 2-е, исправл. Ростов-на-Дону. «Форум». 2015. — 468 с.
 Михальская А. К., Зайцева О. В. Литература. 10—11 классы. Метод. комплект для средней общеобразовательной школы. — Ч.1,2. — М.: Дрофа, 2017. Изд. 2-е: М.: Дрофа, 2018. -Ч.1 — 383 с., Ч.2 — 369 с.
 Михальская А. К. Лекторское мастерство: учеб. пособие. -М. : ИНФРА-М, 2018. — 172 с. (Высшее образование: Магистратура)
 Михальская А. К. Литературное мастерство: Creative Writing: учебник / М.: ИНФРА-М, 2019.
 Михальская А. К. Профессиональная речь: культурная, публичная, деловая: учебник. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 359 с. (Среднее профессиональное образование).
 Михальская А. К. Риторика: учебник. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 480 с. (Высшее образование, бакалавриат).
 Михальская А. К. Сравнительно-историческая риторика: учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 294 с. (Высшее образование, специалитет).

Научные статьи и тезисы докладов на конференциях 
 К вопросу об окружении глагольных фразеологизмов // Науч. Докл. Высшей школы. Филол. Науки. 1981, № 1.
 Фразеологизмы со значением содействия/противодействия, восходящие к кинематическим речениям, в современном русском языке. — В сб.: Системные отношения в лексике и фразеологии. Сб.науч.трудов. М., МГПИ им. В. И. Ленина, 1982.
 Фразеологизмы-нонсенсы в современном русском языке. — В сб.: Актуальные вопросы русской фразеологии (русский язык). М., «Прометей», 1989.
 О современной педагогической риторике // Педагогическое образование. М., 1990, выпп. 2.
 К современной концепции культуры речи // Науч. Докл. Высшей школы. Филол. науки. 1992. № 3.
 Пути развития отечественной риторики: утрата и поиски риторического идеала // Науч. Докл. Высшей школы. Филол. Науки. 1992. № 3.
 Сравнительно-историческая риторика как лингвокультурологическая дисциплина. — Тез. докл. науч.-метод. конф. по результатам научной программы «Русский язык, культура, история». М., 1995.
 Категория риторического. Тез. докл. науч.-метод. конф. «Культура речи-культура общения». — Воронеж, ВГУ, 1996.
 Фразеологизмы-нонсенсы в современном русском языке. — В сб.: Актуальные вопросы русской фразеологии (русский язык). М., «Прометей», 1989.
 Риторика и этология. — В сб.: Предмет риторики и проблемы её преподавания. Материалы Первой всероссийской конференции по риторике. Москва 1997. 28-30 января. М., «Добросвет», 1998.
 Полевая структура политического дискурса. Тез. докл. — В сб.: Журналистика в 1999 г. Тез. науч.-практ. конф. Ч.5. М., МГУ, 2000.
 Метод анализа и описания речевого поведения политика в интервью. — В сб.: Журналистика в 1999 г. Тез.науч.-практ. конф. Ч.5. М., МГУ, 2000.
 Язык российских СМИ как манипулирующая система. — Тез. Науч.-практ. конф. "Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. 25-26 окт. 2001 г. М., МГУ, 2001.
 Риторика и речевое поведение в массовой коммуникации: опыт обобщающей модели. — В кн.: Речевая коммуникация. Сб. трудов. Саратов, СГУ, 2003.
 Михальская А. К. Лингвопрагматика и риторика ХХ в. — В кн.: Психолингвистика в очерках и извлечениях..Хрестоматия. Под общ. ред. В. К. Радзиховской. (0,5 авт.л.). М., Academia, 2003.
 М. В. Ломоносов: риторика и поэтика. — Материалы Междунар. конф. «Ломоносов и развитие русской риторики». М., 24 ноября 2004 г. М., МГУ, 2004.
 К вопросу о риторической поэтике и эстетике. — Междунар. Конф. «Язык СМИ от Ломоносова до наших дней» М., МГУ, 22-23 ноября 2007. Материалы. М., МГУ, 2007.
 Русский риторический идеал и современная публичная речь: к проблеме речевой агрессии. — Вестник Литературного института им. А. М. Горького. 2007. 1. С. 178—197.
 Педагогическая риторика. — Речевое общение. Энциклопедия. Под ред. А. П. Сковородникова. Красноярск, КГУ, 2007.
 Русский риторический идеал и речевое поведение молодежи. — В сб.: Культура речи сегодня. Коллективная монография. Материалы Круглого стола 26.01.2009. М., МИОО, 2009.
 Риторическая парадигматика: воздействующая сила слова-лексемы (примитивы, аттрактанты и репелленты). — В сб.: Риторика и культура речи: наука, образование, практика. Материалы ХIV Международной науч. конф. М., МПГУ, 1-3 февраля 2010 г. С. 137—142.
 Риторическая поэтика. Статья 1 // Вестник Литературного института им. А. М. Горького. М., 2011. N 1.
 Риторическая поэтика. Статья 2 // Вестник Литературного института им. А. М. Горького. М., 2011. N 2 .
 Как делается роман // Вестник Литературного института им. А. М. Горького. М., 2011. N 2 .
 Педагогическая риторика. — В кн.: Эффективное речевое общение (базовые компетенции). Словарь-справочник. Под ред. А. П. Сковородникова. — Красноярск, Изд-во Сиб. федер. ун-та. 2012. −882 с. С. 445—446.
 Риторические основы отечественной филологической мысли (ХХ в.) Материалы ХVII Междунар. конф. исследователей, преподавателей и учителей риторики. М., 30 января—1 февраля 2013 г.
 Риторический Логос в русском филологическом наследии. // Вестник Литературного института им. А. М. Горького. М., 2012. № 2. — С. 15-22.
 Опыт риторической деконструкции современного мифа: риторическая поэтика и поэтическая риторика. // Вестник Литературного института им. А. М. Горького. М., 2013. № 1.
 Риторические основы отечественной филологической мысли (ХХ в.) Материалы ХУ11 Междунар.конф. исследователей, преподавателей и учителей риторики. М., 30 января — 1 февраля 2013 г.
 Дар. О систематиках, коллекционерах слов и коллекторах бабочек (к проблеме стиля Владимира Набокова). — В сб.: Язык — культура — история. Сб.статей к 80-летию Льва Ивановича Скворцова. М., Литературный институт им. А. М. Горького, 2014. — С. 93-102.
 Михальская А. К. Война слов: Риторика и поэтика пропаганды // Экология языка и коммуникативная практика. — 2018, — No 3. — С. 80-95 http://ecoling.sfu-kras.ru/wp-content/upload2018/12/Mihalskaya-A.K..pdf
 Михальская А. К. Типология русской словесности в ХХI в. и метод лингвосимволического анализа творческого текста //Язык как материал словесности. ХХI научные чтения. К 95-летию со дня рождения проф. А. И. Горшкова. — Литературный институт им. А. М. Горького. — Казань: Бук, 2018. — С. 16-30.

Научно-популярные издания и статьи 
 Вечные, священные, неприкосновенные. Книга о кошке. Под ред. А. К. Михальской. М., 1990. — 196 с.
 Собаки. Атлас редких пород. М., 1991. — 280 с.
 Борзые (в соавт. с Т. В. Габидзашвили). — В кн.: Энциклопедия охотника. Т. 2. Охотничьи собаки. М., 1998.
 Борзые (в соавт. с Т. В. Габидзашвили). — В кн.: Борзые и гончие. Под ред. С. Черенкова. М., 2003.

Основные публикации в прессе 
 Словесный терроризм царит в средствах массовой информации // Гудок, 7 октября 1995.
 Лицо власти должно быть приветливым. Интервью. // «Независимая газета», 12.09.1998. С. 16.
 О речевом поведении политиков. // «Независимая газета», 03.9.1999. С. 8.
 Риторика в гуманитаризации школьного образования. // «Первое сентября». Приложение «Русский язык». 6.07.1999. С. 1-2.

Примечания 

Писатели СССР
Члены Союза писателей России
Кинологи России
Преподаватели Литературного института имени А. М. Горького
Преподаватели Московского международного университета
Преподаватели МПГУ
Авторы учебников
Персоналии по алфавиту